Persones
 Chester Dewey (1784 - 1867), botànic.
 George Dewey (1837 - 1917)
 John Dewey (1859 - 1952), filòsof i pedagog.
 John Frederick Dewey (1937 -), geòleg.
 Melvil Dewey (1861 - 1931), bibliotecari autor de la Classificació Decimal de Dewey.
 Rob Dewey (1983 -), jugador de rugbi.
 Thomas Edmund Dewey (1902 - 1971), polític.

Llocs
 Dewey (Arizona)
 Dewey (Illinois)
 Dewey (Oklahoma)
 Dewey (Utah)
 Dewey (Wisconsin)
 Dewey Beach, Delaware
 Comtat de Dewey (Oklahoma)
 Comtat de Dewey (Dakota del Sud)